Bridget est un personnage du manga Vampire Chronicles créé par Kyo Shirodaira et Yuri Kimura.

Biographie fictive 

Fille du roi Gottfeed, Bridget hérita de beaucoup de sang de vampire avec une puissance spirituelle très développée. Après avoir été exclue de la famille royale, elle fut adoptée dès l'âge de 10 ans par Rose-Red Strauss qui l'éleva comme sa propre fille. Par la suite, Bridget servit la famille royale sans amertume comme n'importe quel fidèle sujet. Elle assista Strauss sur les champs de bataille lors des conflits. Elle a également affronté au côté de Strauss l'illustre Saberhagen aux croix infinies. Elle passa du bon temps avec Strauss et Adelheid, mais 20 ans plus tard Strauss amena une jeune fille de 17 ans du nom de Stella au Royaume de la Nuit, ce qui agaça Bridget et également Adelheid. Assistant à une discussion entre Rose-Red Strauss et Stella, Bridget remarqua que celui-ci avait offert un pendentif à Stella. Bridget devint de plus en plus sympathique envers Stella lorsque celle-ci tomba enceinte au point qu'une solide et grande amitié se noua entre ces deux jeunes femmes. Après chaque patrouille aux abords du château, Bridget ne manquait jamais de rendre visite à Stella. Mais un soir, alors qu'elle venait de finir sa ronde et son rapport, Bridget, qui s'apprêtait à rendre une nouvelle visite à son amie, découvrit avec effroi que celle-ci avait sauvagement été assassinée. Un détail attira son attention : le pendentif de Stella avait disparu.

Par la suite elle fit mener une enquête qui s'avéra inefficace. Bridget ordonna à ses hommes de ne pas prévenir Strauss, car celui-ci était parti pour faire ratifier le traité de paix avec les pays voisins. En rentrant deux semaines plus tard au château du royaume de la nuit, Strauss eu la mauvaise nouvelle d'apprendre que Stella avait été assassinée. Celui-ci ne put s'empêcher d'exprimer sa rage estimant que si le meurtrier avait agi sous les ordres d'une puissance étrangère, il ne s'empêcherait pas de rayer ce pays de la carte. Il pensa également que s'il ignorait qui était vraiment le coupable alors il sera capable de se maîtriser. À partir de ce jour, le pays connu une ère de prospérité sans précédent, permettant au peuple du Royaume de la nuit de jouir d'un bonheur sans limites. 5 ans après la mort de Stella, Rose-Red Strauss épousa Adelheid. Il monta aussitôt sur trône en succédant ainsi à Gottfeed, ce qui marqua le début de l'âge d'or d'Akabara. La neuvième année de son règne, les pays voisins s'inquiétèrent ouvertement de la puissance d'Akabara et projetèrent de nouer une alliance contre le Royaume de la nuit.

Afin de prouver qu'il n'était pas une menace, Strauss qui ignorait que son corps résistait au soleil décida devant Bridget et les dirigeants des pays voisins, d'exposer son bras au rayon du soleil, à la stupéfaction de tous son bras ne se réduisit pas en cendre, d'ailleurs à partir de ce jour Bridget prit soin de ne jamais révéler à qui que ce soit cette invulnérabilité. L'année suivante une coalition contre le royaume de la nuit vit le jour, en réaction, le conseil des anciens décida l'exécution du souverain. Le soir de son exécution en compagnie de Bridget, Strauss décida de se laisser emmener par les anciens afin de pouvoir mourir. Les anciens qui arrivèrent sur place montrèrent le pendentif qu'Adelheid leur avait donné afin de celle-ci était retenu en otage et que Strauss puisse les suivre sans opposer la moindre résistance, à la vue de l'objet, Strauss reconnût que le pendentif avait autrefois officiellement appartenu à Stella.

Il décida par la suite de se laisser emmener par les anciens, croyant que Strauss comptait venger la mort de Stella en tuant Adelheid, Bridget s'interposa, mais directement Strauss lui envoya une décharge électrique qui l'assomma. Bridget fut réveillée 2 heures plus tard par l'un de ses hommes, elle remarqua qu'une magie corrosive détruisait tout sur son passage, lorsqu'elle demanda à son sbire ce que c'était, celui-ci lui répondit qu'un des anciens du nom de Dimitri lui avait affirmer que tout ceci était l'œuvre d'Adelheid. Bridget constata par la suite que la peur de faire tuer par Strauss avait fait perdre à Adelheid le contrôle de sa magie. Bridget se servit de sa toile d'énergie spirituelle pour localiser tous les mystiques de classe 3 afin de réclamer leur coopération, par la suite elle entra en contact avec Maria Saberhagen pour que celle-ci puisse l'aider à sceller le pouvoir d'Adelheid. Dans un premier temps Bridget assista aux tentatives des sortilèges utilisés par les disciples de Saberhagen pour neutraliser la magie corrosive, dans un deuxième temps, lorsque Bridget remarqua que les énergies utilisés faiblissaient, elle demanda à Saberhagen d'utiliser sa force spirituelle afin de réussir à emprisonner Adelheid. Après qu'Adelheid fut scellée, Bridget fut averti par Saberhagen que les humains ainsi que les dhampires et les vampires seraient de nouveau ennemis. La suite qui donna raison à Saberhagen, montra que les vampires et les dhampires furent persécutés de toutes parts, Bridget qui n'eut pas le temps de récupérer ses forces fut incapable de sortir les troupes de cette guerre. 5 jours plus tard, Bridget trouva Strauss, elle remarqua que celui-ci se fichait complètement du Royaume de la Nuit et de son peuple et qu'il comptait retrouver Adelheid. Alors que Bridget essayait de le convaincre de revenir, Strauss refusa complètement d'écouter Bridget et se mit à partir. N'appréciant pas son comportement, Bridget essaya de retenir Strauss, mais celui-ci transperça celle qui considéra comme sa propre fille de ses propres mains avant de l'abandonner. Bridget qui avait réussi à survivre à ses blessures apprit par Saberhagen que Strauss était parti à la recherche des sceaux en massacrant tous ceux qui se dressaient sur son chemin. Constatant qu'elle avait été trahie et abandonner par Strauss, décida de faire une trêve avec les humains pour traquer Strauss afin de pouvoir le tuer définitivement.

Au cours de ces affrontements, 483 dhampires et plus de  humains furent tués par Strauss. Ses combats ne cessèrent jamais au cours de plusieurs milliers d'années. Plusieurs millénaires passés après la tragédie de la lune corrosive, Bridget qui avait bâtie une communauté de dhampire affronta plusieurs fois Strauss avec l'aide Jin Renka, d'Ethelbert Takahashi et Fûhaku Tessenji par la suite elle remarqua que Strauss avait pour alliée une jeune dhampire qui se prénommait Lætitia, c'est d'ailleurs dès cette première rencontre que Bridget donna à Lætitia le surnom de chat sauvage. Pendant 50 ans Bridget publia des histoires sur les vampires afin de les faire oublier de la réalité. Bridget et ses 3 compagnons affrontèrent sans cesse Strauss et Lætitia qui cassèrent quand même de nombreux sceaux qui retenaient toujours Adelheid. En arrivant dans une ville Bridget, Jin, Ethel et Fûhaku essayèrent de tendre un piège à Strauss et au chat sauvage qui étaient venus pour briser un autre sceau. Lorsqu'elle vit arriver Strauss, elle donna à l'ordre à ses 3 autres compagnons d'attaquer Strauss dont ils ne firent pas le poids, dont elle également. En voyant que Strauss qui s'apprêtait à détruire le sceau, Bridget remarqua que la magie de celui-ci avait été repoussé en une fraction de seconde. À côté du sceau, elle vit apparaître une jeune fille qui se nommait Kayuki Hirasaka et qui se présentait comme étant la  du cygne noir. Elle remarqua que celle-ci portait un masque et un kimono de danseuse japonaise avant de voir que sa garde était parfaitement immobile. À la vue de cette arrivée imminente, Bridget eu un soulagement en constatant que Strauss allait enfin disparaitre définitivement. Sentant que Strauss allait préparer une attaque éclair, Bridget ordonna à Ethel, Jin et Fûhaku de rester à l'écart sous peine d'être prit en plein affrontement. Strauss qui prépara une attaque éclair contre Kayuki lui envoya une volées d'éclairs qui furent rapidement repoussés, Kayuki blessa rapidement Strauss en supprimant 70 % de ces organes. En voyant que Strauss fut mortellement blesser, Bridget commença à comprendre que c'était probablement la fin pour lui. Jin Renka qui avait vu ce combat demanda à Kayuki de le laisser tuer Strauss en précisant qu'elle avait les souvenirs de celle qui l'avait précédée et qu'elle savait pourquoi elle devrait le laisser faire.

Alors que Jin Renka allait abattre Strauss, Kayuki l'en empêcha et à la surprise générale elle se rangea du côté de Strauss qui fut lui-même étonné de ce changement de camps. Strauss rappela à Kayuki que si elle ne le tuait pas, le cygne noir la consumerait. Kayuki lui expliqua qu'elle était venu pour le chercher afin de négocier et non pour le tuer, elle lui affirma également qu'elle l'aiderait à libérer Adelheid. En entendant ces paroles, Bridget fut largement étonné de voir que Kayuki n'accomplissait la tâche qu'elle était censé faire, par la suite avec Ethel et Fuhakû, elle essaya d'empêcher celle-ci de s'enfuir avec Strauss mais avec l'intervention de Lætitia, Strauss et Kayuki échappèrent à Bridget et ses compagnons. Après avoir vu que Kayuki s'était rangé du côté de Strauss Bridget constata qu'il s'agissait d'une folie, mais qu'elle ne baisserait pas les bras pour autant. Plus tard, Bridget annonça à ses compagnons qu'elle prit la décision d'éliminer Kayuki et qu'une fois cela sera fait les traces seront effacés. Lorsqu'elle reussit à localiser Kayuki, Bridget se mit en route avec Ethel et Fûhaku tout en laissant Jin Renka sur place, elle arriva à la demeure de celle-ci tout trouvant Kayuki devant. Voyant que Strauss n'était pas aux côtés du cygne noir, elle ordonna à Ethel de s'occuper celui-ci pendant qu'elle et Fuhakû s'occuperait du cygne noir. En voyant Kayuki, Bridget lui demanda la raison de cette alliance avec Strauss mais Kayuki ne semblait pas lui donner la raison de ce changement, par la suite un combat s'engagea entre elle avec l'aide de Fûhaku et Kayuki. Pendant cet affrontement les pouvoirs de Kayuki n'avaient aucun effet sur Bridget qui lui révéla l'énergie de son épée était largement supérieur à la sienne et qu'elle ne fera jamais le poids face à elle et Fûhaku. Alors qu'elle s'apprêtait à prendre l'avantage sur Kayuki, Strauss intervint pour prêter main-forte à Kayuki. En ayant vu son arrivée, Bridget ordonna à Fuhakû de s'occuper de Kayuki pendant qu'elle s'occuperait de Strauss. En l'affrontant, Bridget annonça à Strauss qu'il était un traître à son peuple qu'il devra mourir pour cela, mais ses paroles n'eurent aucun effet sur Strauss qui blessa rapidement Bridget, tandis Kayuki venait de se défaire de Fûhaku, Jin Renka qui était resté sur place arriva sur le lieu de l'affrontement pour prêter main-forte aux autres dhampires, alors qu'Ethel vint les rejoindre son tour, tous les quatre se mirent à préparer un plan pour les éliminer.

Alors que les quatre dhampires s'apprêtaient à attaquer, GM, le grand-père de Kayuki intervint pour faire cesser cet affrontement. Bridget qui le reconnu révéla aux 3 autres dhampires que s'opposer à lui activerait une guerre entre les dhampires et les humains, peu après elle se retira avec ses compagnons pour s'égarer dans un lieu désert. Pour autant Bridget voulu montrer à GM, qu'elle était elle aussi capable de faire pression et elle demanda à le voir afin de mettre les choses au clair entre eux. Elle rencontra alors GM accompagné de Kayuki et de Lætitia, lors de cette discussion elle fit pression sur GM en lui demandant de retirer les surveillances que celui-ci avait effectués envers eux en lui révélant qu'elle serait capable de couper l'électricité du pays en un seul geste. GM qui accepta sa requête se retira, alors que Bridget semblait partir elle fut interrompu par Lætitia qui apporta la trêve que Strauss voulait lui demander, contre toute attente Bridget accepta et affirma à Lætitia qu'elle ferait mieux de se ranger de leur côté avant d'être corrompu par Strauss. Lorsque Lætitia lui révéla que Strauss se battait pour libérer Adelheid, Bridget lui révéla avec un autre ton que Strauss n'aimait pas Adelheid et que cela ne changerait rien. Kayuki qui avait entendu demanda à Bridget si cela était vrai, Bridget qui en savait beaucoup révéla à Jin, Kayuki et Lætitia qu'elle savait qui Strauss aimait réellement et que dans ses yeux il n'y avait que de la haine. Alors que Kayuki et Lætitia partirent, Bridget raconta à Jin que si Strauss cherchait Adelheid ce n'était pas pour la délivrer mais pour la tuer. Plus tard après avoir laissé Jin, Bridget partit retrouver GM en compagnie de Lætitia dans un restaurant alors que celui-ci avait déjà un plan en tête il révéla à Bridget que s'il avait besoin de Strauss et d'Adelheid c'était éliminer des envahisseurs venus l'espace qui se faisait appeler le peuple des fios, et que leur but étaient de s'emparer entièrement de la terre, GM demanda également à Bridget leur coopération dans cette affaire. En acceptant, Bridget avec les dhampires et les humains décidèrent de faire une trêve avec Rose-Red Strauss, les extraterrestres dont GM avait parlé lancèrent un ultimatum en exigeant que les terriens doivent leur céder la moitié de la planète sous peine de l'anéantissement total de la planète. Tandis que Rose-Red Strauss partit en compagnie de Kayuki, Bridget partit de son côté avec Lætitia et les 3 autres dhampires ainsi qu'avec Merill Morishima accompagné des militaires pour détruire les sceaux qui retenaient prisonnier Adelheid. Au cours de ce voyage elle raconta tout son passé ainsi que celui de Strauss aux autres. Après que les militaires et les dhampires eurent délivré Adelheid, celle-ci révéla à Bridget ce qui s'était réellement passé lors de l'exécution en lui affirmant que Strauss lui avait pardonné. Alors qu'Adelheid venait de s'évanouir, Bridget qui semblait confuse fut surprise par cette révélation. Peu de temps après en compagnie de Lætitia et des 3 autres dhampires, Bridget apprit par Merill Morishima que si Strauss avait abandonné son peuple c'était pour forcer les humains et les dhampires à s'allier de façon à minimiser les pertes. Bridget apprit également que s'il l'avait abandonnée c'était pour que les disciples de Saberhagen ne la voit plus comme sa fille.

Merill Morishima qui passa un coup de fil à Strauss lui demanda si ce qu'il avait déduit à son sujet était vrai, Strauss l'approuva en lui précisant que c'était la raison pour laquelle il avait agi de la sorte. Après l'avoir entendu, Bridget s'excusa auprès de Strauss de lui avoir causé tant d'ennuis et qu'elle aurait dû le comprendre depuis le début. Mais celui-ci lui affirma qu'elle n'avait pas à se pardonner et lui révéla également qu'il avait fait exprès de la pousser à bout afin qu'elle ne puisse pas deviner ces intentions en affirmant qu'il a agi pour le bien du peuple. Adelheid qui demanda à Strauss de délivrer sa sentence pour Stella, se prépara à en subir les conséquences, Bridget qui approuva prit une épée et s'apprêta à l'achever en lui affirmant qu'elle n'aurait pas dû assassiner Stella et qu'elle avait provoqué plusieurs perte, mais celle-ci fut interrompu par Strauss qui lui révéla qu'Adelheid était innocente tout en précisant que ce fut 1 ans plus tard qu'il découvrit la vérité. En l'écoutant, Bridget lâcha son épée au sol et demanda à Strauss qui avait assassiné Stella et qui pouvait avoir une bonne raison de le faire, alors que Strauss cita Adelheid comme témoin, Bridget apprit de la bouche de sa jeune sœur que Stella avait été assassinée par Saberhagen. Après avoir écouté l'histoire d'Adelheid, Bridget décida de former une nouvelle opération uniquement composé de Rose-Red Strauss, Adelheid, Lætitia, Ethel et Fûhaku, le nom donné fut « Dernière ailes » dont le but étant de faire chuter GM et d'aller vivre sur la lune, car Bridget eut déjà la connaissance du plan de GM qui consistait à se servir des dhampires et des vampires. Lorsque Kayuki tomba inconsciente à cause de ses pouvoirs, Bridget apprit de Strauss que le cygne noir fut créé à partir de l'âme de Stella et de sa fille par Saberhagen. Plus tard, après la destruction du Big Mora, elle assistera avec Jin et Lætitia au combat final entre Strauss et Kayuki.

Liens externes 
 Site officiel de myanimelist

Personnage de Vampire Chronicles